Boxer má více významů:

Lidé 
 sportovec, který se věnuje boxu či thajskému boxu
 účastník tzv. boxerského povstání
 Barbara Boxer – kalifornská senátorka
 Edward Mounier Boxer – anglický voják, vynálezce typu zápalky náboje používaná u ručních palných zbraní

Automobilový průmysl 
 Peugeot Boxer – dodávka firmy Peugeot
 Boxer (závodní auto)
 boxer (motor) – typ motoru

Lodě 
 HMS Boxer – jméno 9 lodí Royal Navy
 USS Boxer – jméno 6 lodí US Navy

Kultura 
 Boxer (kapela) – americká kapela
 
 Boxer (album) – album skupiny The National z roku 2007
 The Boxer – píseň z roku 1968 (Simon & Garfunkel)
 The Boxer (film) – film z roku 1997
 The Boxer (The Chemical Brothers) – píseň kapely The Chemical Brothers z roku 2005
 Bokser – polský film v režii Juliana Dziedziny z roku 1966
 Boxer (Farma zvířat) – postava v románu George Orwella Farma zvířat

Boj 
 boxer (zbraň)
 Boxer (transportér) – obrněné vozidlo nizozemsko-německé provenience

Ostatní 
 německý boxer – psí plemeno
 Boxer-Bier – švýcarské pivo
 Boxer (textový editor)
 Boxer TV Access – švédský digitální TV-provider
 boxerské povstání – čínské povstání proti velmocím na přelomu 19. a 20. století

Externí odkazy